Annika Lurz – nuotatrice tedesca
 Dagmar Lurz – ex pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca
 Thomas Lurz – nuotatore tedesco